Мари́я Васи́льевна Чуйко́ва (14 мая 1913, с. Сядемка, Тамбовская губерния — ?) — звеньевая свеклосовхоза им. Сталина Соседского района, Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в семье крестьянина-бедняка. Получила начальное образование.

С 1930 года посезонно работала на свекловичных полях Смирновского отделения Земетчинского сахарного комбината. С 1934 года работала в свеклосовхозе им. Сталина Соседского района, стала звеньевой.

18 мая 1948 Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоена звания Героя Социалистического Труда за полученный в 1947 году высокий урожай сахарной свеклы — 625 центнеров с гектара на площади 2 гектара.

С 1949 года работала в Куйбышевском отделении совхоза «Путь к коммунизму» Башмаковского района. Выйдя на пенсию, жила в селе Соседка.

Награды 
Звание Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали «Серп и Молот» (№ 2233) и ордена Ленина (№ 73257) (18.05.1948)

Комментарии

Примечания

Литература 
 Полубояров М. С. Чуйкова (Агашина) Мария Васильевна // Пензенская энциклопедия. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. — С. 673.
 

Аграрии и механизаторы